TEK bzw. TeK oder Tek steht für:
 Freetekno, eine Subkultur der Techno-Bewegung
 Tageseinrichtung für Kinder
 Tatitlek Seaplane Base, IATA-Code des Flughafens in Arkansas, USA
 Tektronix, US-amerikanisches Unternehmen (Börsencode)
 Teltowkanal in Berlin und dem südlichen Berliner Umland
 Terrorelhárítási Központ, eine ungarische Spezialeinheit (analog GSG 9), wörtlich 'Terrorabwehrzentrum'
 The Finnish Association of Graduate Engineers, finnische Metallgewerkschaft
 Truppen-Entgiftungs-Kompanie
 Total-Energie-Kompensation, eine andere Bezeichnung für Fahrtkompensation bei Variometern

Tek ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmet Ferit Tek (1878–1971), osmanisch-türkischer Politiker, Diplomat und Denker
 Vedat Tek (1873–1942), türkischer Architekt

Tek ist das Pseudonym folgender Personen:
 Hi-Tek, US-amerikanischer Hip-Hop-Produzent
 Kai Tracid (* 1972), deutscher DJ und Musikproduzent

tek steht für:
 Teke (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Teke-Sprachen in der Republik Kongo

Siehe auch:
 Tec
 Teck
 Teek
 Tek Sing
 Tek War – Krieger der Zukunft

Abkürzung